Cervino – montagna delle Alpi Pennine
 Cervino – comune in provincia di Caserta.
 Cervino – pianta delle Poaceae

Persone 
 Anselmo Cerviño – calciatore argentino
 Camilo Cerviño – calciatore argentino
 José Cerviño Cerviño – vescovo cattolico spagnolo